Werner Kaegi (geschiedkundige) (1901-1979), Zwitsers geschiedkundige
Werner Kägi (rechtsgeleerde) (1909-2005), Zwitsers rechtsgeleerde
Werner Kaegi (musicus) (1926), Zwitsers muziekwetenschapper en componist